Le Championnat d'Italie de football 1911-1912 est la quinzième édition du championnat d'Italie. L'US Pro Vercelli remporte son quatrième titre.

Tournoi vénète-émilien

Résultats

Classement 

 Venezia qualifié pour la finale face au vainqueur du tournoi principal.

Tournoi principal

Résultats 
En gras les matchs joués à une autre date.

Classement 

 US Pro Vercelli qualifié pour la finale face au vainqueur du tournoi vénète-émilien.

Finale

Effectif de l'US Pro Vercelli 

 Giovanni Innocenti
 Angelo Binaschi
 Guido Ara
 Giuseppe Milano I
 Pietro Leone I
 Felice Milano II
 Felice Berardo II
 Ferraro I
 Carlo Rampini I
 Carlo Corna I

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1911-1912 Serie A
Championnat Italie Football 1911-1912 Serie A
Italie
Italie